Натуральне число 1395
 1395 рік до нашої ери
 1395 рік нашої ери